

Anno 
 873 o 873 a.C.

Codici 
 873 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Kurashiki Observatory a Kurashiki, nella Prefettura di Okayama, del Giappone

Matematica 
873 – numero